Apostolat bezeichnet

 das Amt der Apostel, davon abgeleitet auch der Bischöfe und Priester
 ein besonderes Betätigungsfeld mancher Ordensgemeinschaften, siehe Vita activa #Katholische Kirche
 einen Auftrag der Gläubigen in der römisch-katholischen Kirche, siehe auch Laienapostolat